Jean-Pierre Maurice Georges Beltoise, francoski dirkač Formule 1, * 26. april 1937, Pariz, Francija, † 5. januar 2015, Dakar, Senegal.

Jean-Pierre Beltoise je pokojni francoski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1967 na Veliki nagradi Monaka z Matro, toda njegova premierna sezona je minila brez večjih uspehov, tudi ker je nastopil le na treh dirkah. Je pa zato že na prvi dirki naslednje sezoni 1968 za Veliko nagrado Južne Afrike dosegel prve točke s šestim mestom. Na peti dirki sezone za Veliko nagrado Nizozemske je postavil naslednji osebni mejnik, prve stopničke z drugim mestom.  V sezoni 1970 je bil še uspešnejši in s tremi uvrstitvami na stopničke na koncu zasedel peto mesto v prvenstvu. Po slabši sezoni 1971, se je pred sezono 1972 pridružil moštvu BRM in dosegel le eno uvrstitev v točke, a to je bila njegova prva in edina zmaga v karieri na najprestižnejši dirki za Veliko nagrado Monaka. Po nekoliko slabših sezonah  in  se je upokojil.

Popolni rezultati Formule 1

|-
| 
! Matra Sports
! Matra MS5 (F2)
! Cosworth Straight-4
| MON
| BEL
| FRA
| VB
| NIZ
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM8
| ITA
| ZDA
| MEH
|
|
|
|
|
|
! -
! 0
|-
| 
! Matra Sports
! Matra MS7 (F2)
! Cosworth Straight-4
|bgcolor="| JAR
|bgcolor="#FFCFCF"| MONDNQ
|bgcolor="| NIZ
|bgcolor="| BEL
|bgcolor="| FRA
|bgcolor="| VB
|bgcolor="| NEM
|bgcolor="| KAN
|bgcolor="| ITA
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA7
|bgcolor="#CFCFFF"| MEH7
|
|
|
|
! -
! 0
|-
| rowspan="3" | 
! Matra Sports
! Matra MS7 (F2)
! Cosworth Straight-4
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="3" | 9.
! rowspan="3" | 11
|-
! Matra International
! Matra MS10
! Cosworth V8
|
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! Matra Sports
! Matra MS11
! Matra V12
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL8
|bgcolor="#DFDFDF"| NIZ2
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA9
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA5
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|
|
|
|-
| rowspan="3" | 
! rowspan="3" | Matra International
! Matra MS10
! rowspan="3" | Cosworth V8
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="3" | 5.
! rowspan="3" | 21
|-
! Matra MS80
|
|bgcolor="#FFDF9F"| ŠPA3
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ8
|bgcolor="#DFDFDF"| FRA2
|
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM12
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN4
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#DFFFDF"| MEH5
|
|
|
|
|-
! Matra MS84
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| VB9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| 
! Equipe Matra Elf
! Matra-Simca MS120
! Matra V12
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR4
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#FFDF9F"| BEL3
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ5
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA13
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT6
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN8
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#DFFFDF"| MEH5
|
|
! 9.
! 16
|-
| 
! Equipe Matra Sports
! Matra-Simca MS120B
! Matra V12
|bgcolor= | JAR
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA6
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ9
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA7
|bgcolor="#CFCFFF"| VB7
|bgcolor=| NEM
|bgcolor=| AVT
|bgcolor=| ITA
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA8
|
|
|
|
! 22.
! 1
|-
| rowspan="3" | 
! rowspan="3" | Marlboro BRM
! BRM P160B
! rowspan="3" | BRM V12
|bgcolor=| ARG
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="3" | 11.
! rowspan="3" | 9
|-
! BRM P160C
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| VB11
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM9
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT8
|
|
|
|
|
|
|-
! BRM P180
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA8
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|
|-
| rowspan="2" | 
! rowspan="2" | Marlboro BRM
! BRM P160D
! rowspan="2" | BRM V12
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="2" | 10.
! rowspan="2" | 9
|-
! BRM P160E
|
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| ŠPA5
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA11
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ5
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT5
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA13
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN4
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA9
|-
| rowspan="2" | 
! rowspan="2" | Team Motul BRM
! BRM P160E
! rowspan="2" | BRM V12
|bgcolor="#DFFFDF"| ARG5
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! rowspan="2" | 13.
! rowspan="2" | 10
|-
! BRM P201
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| JAR2
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL5
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA10
|bgcolor="#CFCFFF"| VB12
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#CFCFFF"| KANNC
|bgcolor="#FFCFCF"| ZDADNQ
|}

Glej tudi 
 seznam francoskih dirkačev

Reference

Francoski dirkači
Francoski vozniki Formule 1
Matrini dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1